Nicolas "Nic" Petan, född 22 mars 1995, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Toronto Maple Leafs i NHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Winnipeg Jets och på lägre nivåer för Manitoba Moose i AHL och Portland Winterhawks i WHL.

Spelarkarriär

NHL

Winnipeg Jets 
Petan draftades i tredje rundan i 2013 års draft av Winnipeg Jets som 43:e spelare totalt och skrev på ett treårigt entry level-kontrakt värt 2,775 miljoner dollar den 30 december 2013.

Han skrev på ett nytt ettårskontrakt med klubben den 31 juli 2018 värd 874 125 dollar.

Toronto Maple Leafs 
Den 25 februari 2019 tradades han till Toronto Maple Leafs i utbyte mot Pär Lindholm.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Nicolas Petan, Jets – Stats – NHL.com
Nic Petan NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Nicolas Petan hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Winnipeg Jets
Spelare i Portland Winterhawks
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från British Columbia
Levande personer
Födda 1995
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare i Manitoba Moose
Spelare i Toronto Maple Leafs
Personer från Delta, British Columbia
Spelare valda av Winnipeg Jets i NHL Entry Draft